Ykskivi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ykskivi (ö i Lappland), Kemi-Torneå,  (6 ha)
3. Ykskivi (klippa), Norra Österbotten, Ylivieska, 
4. Ykskivi (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (0 ha)